Joseph Smith puede hacer referencia a:

 Joseph Smith (hijo), fundador.
 Joseph Smith (padre) (1771–1840), padre de Joseph Smith (hijo).
 Joseph Smith III (1832–1914), primer Profeta–Presidente de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
 Joseph F. Smith (1838–1918), sobrino de Joseph Smith, (hijo); sexto presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
 Joseph Fielding Smith (1876–1972), hijo de Joseph F. Smith y décimo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
 Joseph Fielding Smith (presidente patriarca), Presidente Patriarca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1942 hasta 1946.